Rosenhagen steht für:

 Christian Wilhelm Gustav Rosenhagen (1817–1870), deutscher Theologe und Politiker
 Ferdinand Rosenhagen (1830–1920), Senator und Bürgermeister der Stadt Altona
 Gustav Rosenhagen (1866–1941), deutscher Germanist
 Hans Rosenhagen (1858–1943), deutscher Kunsthistoriker
 Hans Hermann Rosenhagen (1901–nach 1938), deutscher Politiker (NSDAP)
 Rosenhagen (Adelsgeschlecht)

Geografie:
 Rosenhagen (Bugewitz), Ortsteil der Gemeinde Bugewitz im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern
 Rosenhagen (Dassow), Ortsteil der Stadt Dassow im Landkreis Nordwestmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern
 Rosenhagen (Gottesgabe), Ortsteil der Gemeinde Gottesgabe im Landkreis Nordwestmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern
 Rosenhagen (Kittlitz), Ortsteil der Gemeinde Kittlitz im Kreis Herzogtum Lauenburg in Schleswig-Holstein
 Rosenhagen (Lindetal), Ortsteil der Gemeinde Lindetal im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 Rosenhagen (Perleberg), Ortsteil der Stadt Perleberg im Landkreis Prignitz in Brandenburg
 Rosenhagen (Petershagen), Ortsteil der Stadt Petershagen im Kreis Minden-Lübbecke in Nordrhein-Westfalen
 Rosenhagen (Satow), Ortsteil der Gemeinde Satow im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern
 Rosenhagen (Schalksmühle), Ortsteil der Stadt Schalksmühle im Märkischen Kreis in Nordrhein-Westfalen